

Chrześcijaństwo 
 Pasja – fragmenty Ewangelii opowiadające o męce Pańskiej, pierwotne znaczenie słowa – opis męki Jezusa Chrystusa
 Pasja – sztuka pasyjna, misterium religijne
 Pasja (Passiones) – literatura hagiograficzna

Filmy 
 Pasja – polski film z 1977 roku, reż. Stanisław Różewicz
 Pasja (oryg. Passion) – francuski film z 1982 roku, reż. Jean-Luc Godard
 Pasja (oryg. The Passion of the Christ) – amerykański film z 2004 roku, reż. Mel Gibson

Muzyka 
 Pasja – utwór wokalno-instrumentalny opiewający mękę Jezusa Chrystusa, część chorału gregoriańskiego
 Pasja – album polskiego rapera o pseudonimie artystycznym Pyskaty

Sztuki plastyczne 
 Pasja – późnogotycki obraz Hansa Memlinga
 Pasja – późnogotycki obraz w kościele świętego Jakuba w Toruniu
 Pasja – współczesna instalacja Doroty Nieznalskiej

Inne 
 pasja – hobby („konik”), ulubione zajęcie
 „Pasja” – kino w Iławie

Zobacz też